Атамян () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Атамян, Дикран — американский пианист армянского происхождения.
 Атамян, Шарль (1872―1947) ― армянский и французский живописец.

См. также 
 Адамян